

Wydarzenia 

 Pod względem populacji Niniwa wyprzedziła Teby i stała się największym miastem świata (dane szacunkowe).